Die 35. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell CIB PSA Women's World Championship 2019-2020) der Damen fand vom 24. Oktober bis 1. November 2019 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour der Damen 2019/20. Parallel fanden am selben Ort die CIB Egyptian Squash Open der Herren statt, ein Turnier der Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressiegerin war Nour El Sherbini, die im Vorjahr Nour El Tayeb in vier Sätzen besiegte. El Sherbini siegte erneut, im Finale bezwang sie die Weltranglistenführende Raneem El Weleily mit 11:4, 9:11, 11:5 und 11:6. Es war ihr vierter Titelgewinn bei Weltmeisterschaften.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 64 Spielerinnen. Die besten 56 Spielerinnen der Weltrangliste vom September 2019 qualifizierten sich automatisch, die besten 32 davon wurden gesetzt. Fünf Startplätze wurden von der PSA über Qualifikationsturniere auf der PSA Challenger Tour vergeben, einen weiteren erhielt die amtierende Weltmeisterin der Juniorinnen. Waren diese Spielerinnen bereits über die Weltrangliste qualifiziert, wurde der Startplatz entweder an die unterlegene Finalgegnerin des jeweiligen Qualifikationsturniers oder aber an die nächste Spielerin in der Weltrangliste vergeben. Die WSF konnte bis zu zwei Startplätze vergeben. Eine Wildcard erhielt Sana Ibrahim.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 430.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2019/20
2019
Squashturnier in Kairo